

Geografia 
 Altopiano di Mộc Châu – altopiano del Vietnam nord-occidentale situato nella provincia di Sơn La
 Ap Lei Chau – isola di Hong Kong
 Chau Doc – città del Vietnam
 Cheung Chau – isola della regione amministrativa speciale di Hong Kong
 Distretto di Chau Duc – distretto vietnamita
 Distretto di Chau Phu – distretto vietnamita del Delta del Mekong
 Peng Chau – isola della regione amministrativa speciale di Hong Kong
 Provincia di Lai Chau – provincia della regione nord-occidentale del Vietnam

Persone 
 Anthony Wong Chau-sang – attore, sceneggiatore e regista cinese
 Billy Chau – attore, kickboxer, artista marziale e imprenditore canadese naturalizzato cinese
 Cheong Chau – giocatore di calcio a 5 di Hong Kong
 Emil Chau – cantante, compositore e attore cinese
 Eugene Huu-Chau Trinh – biochimico e astronauta vietnamita naturalizzato statunitense
 François Chau – attore cambogiano
 Hong Chau – attrice vietnamita naturalizzata statunitense
 Ngô Bảo Châu – matematico vietnamita naturalizzato francese
 Osric Chau – attore canadese
 Phan Bội Châu – rivoluzionario, patriota e nazionalista vietnamita
 Phan Châu Trinh – rivoluzionario e patriota vietnamita

Pagine correlate 
 Chau Thanh
 Distretto di Tan Chau
 Tân Châu